Герольд Друкен (,  26 січня 1979, Сент-Джонс) — канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1996 року.

1997 року був обраний на драфті НХЛ під 36-м загальним номером командою «Ванкувер Канакс».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 12 років, захищав кольори команд «Ванкувер Канакс», «Кароліна Гаррікейнс», «Торонто Мейпл-Ліфс» та «Базель».

Загалом провів 150 матчів у НХЛ, включаючи 4 гри плей-оф Кубка Стенлі.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Гравці збірної Канади з хокею
Хокеїсти «Ванкувер Канакс»
Хокеїсти «Кароліна Гаррікейнс»
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Базеля»
Хокеїсти АХЛ
Задрафтовані «Ванкувер Канакс»